Dżabal Nughajmisz – góra w Egipcie, na półwyspie Synaj, w muhafazie Synaj Południowy, w Parku Narodowym Świętej Katarzyny. Mierzy około 969 m n.p.m.

Przypisy 

Szczyty Synaju
Synaj Południowy